Taekwondo na Igrzyskach Europejskich 2023 w Krakowie rozgrywane będą w dniach 23-26 lipca 2023. Zawody przeprowadzone będą w Krynicy-Zdrój Arena.

Taekwondo powraca na igrzyska Europejskie. Zdobyte punkty rankingowe pomogą sportowcom zakwalifikować się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024.

Kwalifikacje

Zasady kwalifikacji 

 W zawodach uczestniczy w sumie 256 zawodników i zawodniczek. Każdy kraj mógł wystawić maksymalnie szesnastu zawodników (po osiem osoby dla płci).
 Pierwszym sposobem kwalifikacji był ranking opublikowany w grudniu 2022. Po trzynastu najlepszych zawodników i zawodniczek zakwalifikowało się automatycznie.
 Kolejnym sposobem uzyskania kwalifikacji jest turniej kwalifikacyjny w Rumunii (8-9 kwietnia). Zdobywca złotego medalu w każdym wydarzeniu otrzyma kwalifikacje.
 Osiem miejsca zarezerwowanych jest dla gospodarzy – Polski, oraz "dzikie karty".

Zakwalifikowani zawodnicy

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Igrzyska Europejskie 2023